Bei den 1. Indian Ocean Island Games 1979 () wurde im Stade Michel-Volnay, Saint-Pierre, Réunion ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen fünf Mannschaften teil, der Gastgeber Réunion konnte das Turnier mit einem Finalsieg über die Seychellen für sich entscheiden.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Spiel um Platz 5 

|-
| colspan="4" | Die Komoren qualifizierten sich als vierte Mannschaft für das Halbfinale.
|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|-
| colspan="4" | Das Spiel wurde wegen logistischer Probleme nicht ausgetragen.
|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com (25. August 2011), abgerufen am 11. April 2014 (englisch).

1979 Fussball
Indian Ocean Island Games
Fußball (Réunion)